Кубок Кремля 1999 года в мужском одиночном разряде проводился в десятый раз. В основной сетке турнира 32 участника, четверо из которых попали туда по результатам квалификации, и ещё трое получили специальное приглашение (wildcard) от организаторов. Благодаря wildcard в турнире дебютировали юные россияне: 18-летний Игорь Куницын и 17-летний Михаил Южный, которые в будущем станут победителями московского турнира. Третье приглашение получил победитель первых 2 Кубков Кремля (1990 и 1991) 29-летний Андрей Черкасов. Все три обладателя wildcard уступили в первом же круге, не выиграв на троих ни одного сета. Будущий трёхкратный победитель Кубка Кремля 18-летний Николай Давыденко играл в квалификации и уступил в первом матче французу Сирилу Солнье 1-6 4-6.

Евгений Кафельников защитил свой прошлогодний титул. 25-летний россиянин выиграл турнир третий год подряд.

Посев 

 ' Евгений Кафельников (Титул)
  Винсент Спейди (Первый раунд)
  Себастьян Грожан (Первый раунд)
  Юнес Эль Айнауи (Первый раунд)

<li> Андрей Медведев (Четвертьфинал)
<li> Марат Сафин (Первый раунд)
<li> Марк Россе (Четвертьфинал)
<li> Иржи Новак (Первый раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1999